

Musique 

 Paris-Provinces Aller/Retour, album live de Renaud (1996)
 Aller-retour, album du rappeur La Fouine (2007)
 Aller-Retour, album de Bon Entendeur (2019)

Littérature 
 Aller-retour, roman français de Marcel Aymé publié chez Gallimard à Paris (1927)
 Aller retour, livre de Yves Beauchesne et David Schinkel (1986)
 , de Henry Miller (1935)
 Allers-Retours, livre d'André Schiffrin paru chez Liana Lévi (2007)
 Allers-retours Dakar-Bruxelles, livre de Mamadou Fakaly Doumbouya (2011) 
 Allers-Retours, livre de Nina Le Comte, paru chez CotCotCot Editions (2020)

Cinéma et télévision 
 Aller et Retour, film américain en noir et blanc de Wesley Ruggles (1935)
 Aller-retour dans la journée, téléfilm français de Pierre Sisser (2006)

Autres 
 Aller et retour (en anglais : ), schéma de construction de montagnes russes
 A/R, pour Aller/Retour, magazine de voyage bimestriel

Voir aussi 
 Match aller-retour, match qui oppose à deux reprises deux équipes d’une compétition sportive, chacune sur son propre terrain.
 Traduction aller-retour, pratique consistant à traduire un texte dans une langue étrangère à l’aide d’un traducteur automatique, puis de traduire à nouveau le résultat (toujours de façon automatique) dans la langue de départ
 L'Amour aller-retour, téléfilm français de Éric Civanyan (2008)